Norwalk ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Norwalk (Connecticut), im Fairfield County
 Norwalk (Florida)
 Norwalk (Iowa), im Warren und im Polk County
 Norwalk (Kalifornien), im Los Angeles County
 Norwalk (Michigan), im Manistee County
 Norwalk (Ohio), im Huron County
 Norwalk (Wisconsin), im Monroe County

Sonstiges:
 Norwalk-Virus, s. Norovirus
 Norwalk Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller